Fetischismus oder Fetisch (von lateinisch  ‚nachgemacht, künstlich‘; französisch  ‚Zauber[mittel]‘) bezeichnet:

 die Verehrung bestimmter Gegenstände im Glauben an übernatürliche Eigenschaften, siehe Fetischismus (Religion)
 eine Form der Sexualität, die sich auf bestimmte Gegenstände oder Körperteile richtet, siehe Sexueller Fetischismus
 im Marxismus die Verkehrung eines gesellschaftlichen Verhältnisses von Menschen in ein Verhältnis von Waren, siehe Warenfetisch

Siehe auch: